Квайсон, Квейсон

 Робін Квайсон (,  9 жовтня 1993, Стокгольм) — шведський футболіст.
 Алекс Квейсон-Секі (англ. Alex Quaison-Sackey) (9 серпня 1924 Віннеба - 28 грудня 1992 року, Аккра) - ганський дипломат, міністр закордонних справ.